Spoj je jiné označení pro spojení. Jako ustálený termín se používá v těchto významech: 
 dopravní spoj je pravidelně opakovaná jízda vozidla nebo vlaku v určité trase a určitém čase, uvedená v jízdním řádu a vymezená výchozí a cílovou stanicí nebo zastávkou. V případě autobusové, trolejbusové nebo tramvajové dopravy je zpravidla každý spoj přiřaditelný k určité lince, avšak některé spoje mohou přejíždět mezi více linkami.  
 šroubový spoj je mechanické spojení pomocí šroubu
 svarový spoj (svar) je nerozebiratelné spojení pomocí sváření
 pájený spoj, viz pájení
 hřebíkový spoj
 roubený spoj, viz roubené stěny
 plošný spoj je mechanické připevnění a elektrické propojení elektronických součástek 
 buněčný spoj je spojení dvou nebo více buněk
 spoje byl dříve užívaný souhrnný název pro telekomunikaci včetně pošty (viz např. Ministerstvo dopravy a spojů)

Externí odkazy